Very Important Person (VIP, , «начальство», «высокопоставленное лицо», «большая шишка») — человек, имеющий персональные привилегии, льготы из-за своего высокого статуса, популярности или капитала.

Часто встречается неправильное грамматически (избыточное) выражение «VIP-персона». Можно составить бэкронимную транслитерацию английской аббревиатуры — «Весьма именитая персона» (ВИП).

Этимология 
VIP в роли «особый пассажир, специальный клиент, требующий нестандартного внимания» появилось в английском языке в 1940-е годы, предположительно в Великобритании. Так в авиации называли пассажиров высокого ранга, для полётов которых требовались комфортабельность и специальные меры безопасности.

Во второй половине XX века аббревиатура «VIP» прижилась и вне сферы авиации. Её функции расширились, так стали титуловать не только пассажиров, но и особо богатых и авторитетных клиентов в прочих сферах. «Особо важными персонами» стали называть высокопоставленных политиков, влиятельных бизнесменов, «звёзд» шоу-бизнеса. Термин «VIP» часто эксплуатируется в рекламе и названиях эксклюзивных сервисов, рассчитанных на состоятельного и элитарного покупателя. Также во многих фирмах VIP-клиентами называют постоянных клиентов и предоставляют для них эксклюзивные дисконты и договоры.

См. также 
 Звезда
 Элита
 Роскошь

Примечания

Ссылки 
 Россиян научат говорить не по-русски

Социальные группы
Массовая культура
Общество и субкультуры